Suicide Silence — американская дэткор-группа из Риверсайда, штат Калифорния.

Биография

Начало (2002—2005) 
Группа Suicide Silence была основана в конце 2002 года. Её участники в это время играли в других местных группах. Группа не была популярной и до 2004 года была на грани распада, до тех пор, пока её состав не был укреплен ещё одним гитаристом, а музыка не приобрела новое звучание.
«Вначале мы были качевые и более сладжевые, временами склоняясь и к пост-металу, но из-за нескольких участников группы было решено изменить стиль, звук стал более мощным и быстрым.»Джош Годдард

Подъём (2005—2012) 
Группа подписала контракт с Century Media и закончила запись своего студийного альбома The Cleansing, который появился в продаже 18 сентября 2007 года. Альбом дебютировал на Billboard 200 под номером 94, продав 7250 копий на первой неделе, и стал наиболее продаваемым дебютным альбомом в истории Century Media.

В июне 2009 года вышел их новый альбом No Time to Bleed на Century Media.
EP-альбомы Wake Up и Disengage вышли в 2009 и 2010 годах соответственно.

Новый альбом группы под названием The Black Crown был выпущен 12 июля 2011 года на Century Media Records.

В 2012 году Suicide Silence переходят на Nuclear Blast Records и начинают работать над новым альбомом, который должен был выйти летом 2013 года.

Летом того же года, в поддержку грядущего альбома, музыканты вновь выступили в России: 17 июля в Москве и 18 июля в Санкт-Петербурге.

Смерть Митча Лакера (2012) 
Утром первого ноября 2012 года лидер «Suicide Silence» Митч Лакер умер от травм, которые получил в мотоаварии накануне вечером. В Лос-Анджелесе с тяжелыми травмами в 9 вечера музыканта привезли в больницу, но врачи оказались бессильны. Вокалист скончался через несколько часов. Согласно сообщению газеты The Los Angeles Times, двадцативосьмилетний Лакер ехал по центру Лос-Анджелеса на своем чёрном Harley-Davidson, находясь в алкогольном опьянении, когда не смог справиться с управлением и врезался в фонарный столб. Он вылетел из седла и ударился о землю. Мотоцикл же столкнулся с грузовиком, водитель которого не пострадал..

Современный состав (2013 — наст. время) 
2 октября 2013 года вследствие гибели Митча Лакера стало известно, что новым вокалистом станет Эрнан Эрмида, вокалист группы «All Shall Perish». С появлением в группе Эдди Эрмиды работа над новым альбомом продолжилась. В апреле 2014 года музыканты объявили, что новый альбом, получивший название You Can't Stop Me, вышел 11 июля 2014 года.

В феврале 2017 года группа выпустила свой пятый студийный альбом, который получил одноимённое название «Suicide Silence», записанный с продюсером Россом Робинсоном.

В 2020 году выпустила шестой полноформатный альбом «Become The Hunter».

Стиль и влияние 
Звучание Suicide Silence включает в себя такой музыкальный жанр, как дэткор. При этом музыка группы находится под влиянием маткорa, ню-метала и грув-метала. Вокал колеблется между гроулингом, используемым в дэт-метале, и скримом. Секция ударных, с активным использованием двойных бас-барабанов и бластбитов, по скорости приближается к грайндкору.

Сами участники группы заявили, что в своем творчестве испытали влияние со стороны таких групп, как Meshuggah, Sepultura, Deftones, Korn, Slipknot, Cannibal Corpse, Suffocation, Morbid Angel, Necrophagist, Napalm Death, Machine Head, Nile, Darkest Hour, Death и Possessed.

Участники группы 

Нынешний состав

 Крис Гарса — ритм-гитара (2002—наши дни)
 Марк Хейлмун — соло-гитара (2005—наши дни)
 Алекс Лопес — ударные (2006—наши дни)
 Дэн Кенни — бас-гитара (2008—наши дни)
 Эрнан «Эдди» Эрмида — вокал  (2013—наши дни) 

Бывшие участники

 Таннер Вомак — вокал (2002)
 Рик Эш — соло-гитара (2002—2005)
 Джош Годдард — ударные (2002—2006)
 Майк Бодкинс — бас-гитара, бэк-вокал (2002—2008)
 Митч Лакер — вокал (2002—2012; умер в 2012)

Временная шкала

Дискография

Альбомы и EP 

 2005 — «Suicide Silence EP»
 2007 — «The Cleansing»
 2009 — «No Time to Bleed»
 2011 — «The Black Crown»
 2014 — «You Can't Stop Me»
 2017 — «Suicide Silence»
2020 — «Become The Hunter»

DVD/Live 
 2014 — «Ending Is the Beginning: The Mitch Lucker Memorial Show»
2019 — «Live & Mental»

Demo 
 Death Awaits (2003)
 Family Guy (2004)
 Pre-Prod (2006)

Синглы

Клипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Исполнители Century Media Records
Исполнители Nuclear Blast
Ню-метал-группы США
Дэткор-группы США
Хеви-метал-группы из Калифорнии